Бори́с Королёв:
 Королёв, Борис Александрович — советский генерал-лейтенант
 Королёв, Борис Алексеевич (1909—2010) — советский российский кардиохирург.
 Королёв, Борис Данилович (1884/1885—1963) — советский скульптор.